Nicèfor I el Logoteta, emperador romà d'Orient del 801 al 811
 Nicèfor II Focas, general romà d'Orient, emperador del 963 al 969 
 Nicèfor III Botaniates, emperador romà d'Orient del 1078 al 1081
 Nicèfor Blemmides, escriptor romà d'Orient del 
 Nicèfor Brienni (general), general romà d'Orient que es va revoltar contra l'emperador Miquel VII i es va proclamar emperador a Dirraqui el 1071 
 Nicèfor Brienni (cèsar) (1062-?), marit d'Anna Comnè
 Nicèfor Cal·list Xantòpulos, escriptor romà d'Orient del 
 Nicèfor Cartofílax, monjo i escriptor romà d'Orient d'època incerta, encara que la més probable és el 
 Nicèfor Monjo, monjo i escriptor romà d'Orient que hauria viscut a l'entorn de l'any 1100
 Nicèfor I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 805 al 815
 Nicèfor II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 1260 al 1261
 Nicèfor Filòsof, escriptor romà d'Orient que va florir a l'entorn del 900 a Constantinoble
 Nicèfor Prevere, religiós romà d'Orient
 Nicèfor Urà, escriptor romà d'Orient